Kotila peut faire référence à :
 Kotila, un village du Népal situé dans le district de Baitadi ;
 Kotila, un village du Népal situé dans le district de Bajura.